

Patronyme 
 Wendy Kilbourne, une actrice américaine.
 Miner Kilbourne Kellogg, un peintre américain.

Toponyme 

 Kilbourne, un village du comté de Mason dans l'Illinois.
 Kilbourne Township, un township du comté de  Mason dans l'Illinois.
 Kilbourne, un village de la paroisse de Carroll Ouest en Louisiane.
 , une census-designated place du comté de Delaware en Ohio.